Bersa steht für:
Blagoje Bersa, jugoslawischer Komponist (1873–1934)
Bersa S.A., ein argentinischer Waffenhersteller